Niemcy:
 Plettenberg – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Märkischer Kreis

Inne:
 Plettenberg – szczyt
 Plettenberg – ród
 Plettenberg – zamek

Zobacz też:
 Plettenberg Bay